Rozrzutkowate (Woodsiaceae) – rodzina roślin z rzędu paprotkowców (Polypodiales). Różnie ujmowana w różnych systemach klasyfikacyjnych, od szerokich ujęć, które okazały się mieć charakter parafiletyczny po wąskie, w których rodzina obejmuje tylko jeden rodzaj – rozrzutka (Woodsia) z 39 gatunkami.

Systematyka 
W systemie Smitha i in. (2006) rodzina była szeroko ujmowana i obejmowała 15 rodzajów z ok. 700 gatunkami, przy czym już wówczas zdawano sobie sprawę z prowizoryczności tego ujęcia, niejasnych granic rodziny i najwyraźniej parafiletycznego charakteru. Dla uzyskania systemu składającego się z monofiletycznych rodzin konieczne było podzielenie tej grupy roślin na 7 rodzin w systemie PPG I (2016). W efekcie tych zmian rodzina stała się taksonem monotypowym z jednym rodzajem – rozrzutką (Woodsia).

 Pozycja filogenetyczna rodziny w rzędzie paprotkowców

Przypisy